Nomisma, moneta
Nomisma, società di consulenza